Каска (Casca) е име (когномен) на род Сервилии.

Известни с това име:
 Гай Сервилий Каска (трубун), народен трибун 212 пр.н.е.
 Гай Сервилий Каска, заговорник против Гай Юлий Цезар 44 пр.н.е
 Публий Сервилий Каска Лонг, заговорник против Гай Юлий Цезар, народен трибун

Други:
 Каска, вид шлем
 Каска (Рио Гранде до Сул), муниципалитет в Бразилия
 Каска (дистрикт), дистрикт в Перу
 Каскада (група), германска евроденс група
 Каскада, физическо изпълнение
 CASCA: The Canadian Astronomical Society
 CASCA: The Canadian Anthropological Society